CEDO poate fi:

 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Organism internațional)
 Jurisprudența CEDO (categorie)
 Convenția Europeană a Drepturilor Omului (Document juridic)
 Comisia Europeană a Drepturilor Omului